Скотт Липски (; родился 14 августа 1981 года в Нассау, США) — американский профессиональный теннисист, победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2011); полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2014); полуфиналист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2014); победитель 16 турниров ATP в парном разряде; полуфиналист парного турнира Orange Bowl (1998).

Общая информация 
Родителей Скотта зовут Марк и Гейл. Липски-младший — потомственный теннисист: его дед — Джек Шерри — в середине XX века был одним из сильнейших в мире игроков в настольный теннис.

Американец женат: его супругу зовут Мэри.

Липски в теннисе с пяти лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — подача.

Между карьерой в юниорском туре и получением статуса профессионала Скотт провёл четыре года в NCAA, где успел стать чемпионом теннисной лиги в команде своего университета и вместе с Дэвидом Мартином добраться до финала соревнования мужских пар.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2003 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. В 2007 году вместе со Дэвидом Мартином впервые выходит в финал турнира серии ATP в Лос-Анджелесе. С ним же в 2008 году выигрывает первый титул. Произошло это на турнире в Сан-Хосе. В сезоне 2008 Мартину и Липски удается выйти в финал ещё на трех турнирах: в Бангкоке, Индианаполисе и Мюнхене. В начале 2009 года ему удалось дойти до финала турнира в Окленде в паре с Леандером Паесом. На турнире в Эшториле этого сезона он побеждает вместе с Эриком Бутораком.

С 2010 года выступает в паре с другим американским теннисистом Радживом Рамом. Вместе с ним в июле 2010 года Скотт выигрывает третий титул в карьере. Произошло это на турнире в Атланте. В начале сезона 2011 года Раджив и Скотт сумели выйти в финал турнира в Йоханнесбурге, а затем в феврале победить в Сан-Хосе и в Делрей-Бич.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (28)

Победы (16)

Поражения (12)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (67)

Победы (42)

Поражения (25)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Средней школы имени Джона Ф. Кеннеди (Беллмор, Нью-Йорк)
Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде